Аки́мов () — русская фамилия, а также топоним.

Носители фамилии

А 
 Акимов, Адил (1890—1951) — заведующий конефермой, Герой Социалистического Труда.
 Акимов, Аллахверди (1887—1927) — дагестанский абрек, командующий повстанческими силами Дербентского направления.

Б 
 Акимов, Борис Борисович (род. 1946) — советский артист балета, российский балетмейстер.

В

Г 
 Акимов, Григорий Тимофеевич (1902—1978) — красноармеец, Герой Советского Союза.
 Акимов, Геннадий Александрович (1923—1990) — советский учёный-медик, невропатолог.
 Акимов, Георгий Владимирович (1901—1953) — советский учёный, основатель советской научной школы коррозионистов.

Д 
 Акимов, Джеббар Акимович (1909—1983) — крымскотатарский педагог и редактор газеты «Къызыл Къырым»

Е 
 
 Акимов, Елизар Петрович (1855—1929) — депутат 3-й Государственной думы.

И

К 
 Акимов, Курбан Халикович (род. 1938) — лезгинский писатель, прозаик, учёный, литературовед, общественный деятель.

Л

М 
 Акимов, Максим Алексеевич (род. 1970) — российский политический и государственный деятель.

Н

О 
 Акимов, Олег Константинович — государственный деятель Украины.

П

Р 
 Акимов, Рамозан Акимович (1881—1971) — табунщик, Герой Социалистического Труда (1948).
 Акимов, Рашит Каиржанович (род. 1954) — казахский политический деятель, аким Кокшетау (2004—2007).

С 
 
 Акимов, Степан Дмитриевич (1896—1941) — военачальник советской армии, генерал-лейтенант.

Ф

Ю

Топоним 
 Акимов — вариант названия села Якимов в Жовтанецкой сельской общине Львовского района Львовской области Украины.

См. также 
 Акименко

Примечания